L'édition 2022 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, du Hongrois Márton Fucsovics, du Kazakh Alexander Bublik, du Néerlandais Tallon Griekspoor et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Emil Ruusuvuori, Norbert Gombos, Maxime Cressy,  John Millman et Alejandro Tabilo.

Lauréats 
Le Danois Holger Rune remporte le tournoi en simple en battant en finale Botic van de Zandschulp. Il s'agit du premier titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Kevin Krawietz et Andreas Mies décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rafael Matos et David Vega Hernández. Il s'agit de leur  et  titre ATP en double respectif.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Munich
ATP 2022
Tennis en Allemagne en 2022
Tennis en avril 2022
Tennis en mai 2022